Zeepaard kan verwijzen naar:
 Hippocampus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie;
 Zeepaardje, een vis uit het geslacht Hippocampus
 Zeepaardje, populaire benaming voor een van de twee in Belgische en Nederlandse kustwateren aangetroffen soorten uit het geslacht Zeepaardjes, te weten het Langsnuitzeepaardje en het Kortsnuitzeepaardje.